Дюпре́ () — українська транскрипція декількох французьких прізвищ.

 Ернест Дюпре (; 1862—1921) — французький невропатолог і психіатр, автор терміну «міфоманія».
 Жак Дюпре (; 1773—1846) — американський політик, 8-й губернатор штату Луїзіана.
 Жан-П'єр Дюпре (; 1930—1959) — французький поет і скульптор.
 Жільбер Дюпре (; 1806—1896) — французький оперний співак (тенор).
 Жуль Дюпре ( 1811—1889) — французький художник, представник Барбізонської та Крозанської шкіл.
 Жульєн Дюпре (; 1851—1910) — французький художник-реаліст.
 Луї Дюпре (; 1690—1774) — французький хореограф і педагог.
 Марсель Дюпре (; 1886—1971) — французький композитор, піаніст і органіст.
 Огюстен Дюпре (; 1748—1833) — французький медальєр та різьбяр монетних штемпелів.
 Янік Дюпре (; 1972—1997) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Див. також 
 Депре
 Жаклін Дю Пре

Французькі прізвища